Радошинка:

 Радошинка — река в Словакии.
 Радошинка — село на Украине.